Епи́скоп Па́вел (в миру Пётр Лаврентьевич Попов; 1 (13) января 1813, Усть-Питское, Енисейский уезд, Енисейская губерния —  , Благовещенск) — епископ Русской православной церкви, епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский.

Биография 
Родился в 1813 году в семье священника.

14 июля 1834 — окончил Иркутскую духовную семинарию.

С 7 сентября 1834 года — священник при Нерчинском заводе.

В 1837 году был переведён в Красноярский собор.

В бытность настоятелем Красноярской кладбищенской церкви был постоянным духовником почитаемого им праведного старца Феодора Кузмича.

С 6 декабря 1858 года — протоиерей Томской епархии.

В 1860 году скончалась его супруга Ириада, в девичестве Шастина. Вскоре пострижен в монашество и по рекомендации епископа Камчатского Курильского и Алеутского Иннокентия (Вениаминова) назначен епископм Якутским, викарием викарием епископа Иннокентия. 2 марта 1860 года возведён в сан архимандрита.

6 марта 1860 года хиротонисан в епископа Якутскаго, викария Камчатской епархии.

31 марта 1860 года прибыл в Якутск. Встречен гражданским губернатором Якутской области Иркутской губернии Юлий Штубендорфом.

В миссионерских целях в Якутии с 1859 года вводилоь богослужение на якутском языке. Качество переводов стало одной из острых проблем. Уже в 1860 году епископ Павел в своём предписании констатирует факт «уклонения некоторых градоякутских священно-церковнослужителей от ведения службы на якутском языке» и рассматривает это как «неуважение воли и настояния высокопреосвященнейшего владыки Иннокентия».

13 марта 1866 — освятил каменный храм Нерукотворного Спаса в Спасском мужском монастыре (г. Якутск).

С 9 ноября 1866 года — епископ Новоархангельский.

С 10 июня 1870 года — епископ Енисейский.

31 марта 1873 года — епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский.

Много потрудился на миссионерском поприще. Часто объезжал все епархии, на которых служил, в том числе в 1875 году приехал в Японию и рукоположил для Японской духовной миссии, которая находилась в его ведении, первого японского священника — Павла Савабэ.

По отзыву архиепископа Николая (Касаткина) епископ Павел «был простой, смиренный, всем доступный, всякого готовый принять, всё выслушать, но при этом точный, исполнительный, благочестивый, молитвенный и вполне самоотверженный… живущий только для других…».

Епископ Павел скончался 25 мая 1877 года в Благовещенске.

Примечания

Литература 
 Дацышен В. Г. Епископ Якутский Павел (Попов) // Религия в истории народов России и Центральной Азии. материалы II Международной научной конференции. 2014. — С. 23-25.
 Дацышен В. Г. Епископ Енисейский и Красноярский Павел (Попов) // XIV Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения. научно-практическая конференция с международным участием: материалы и доклады. 2014. — С. 60-69.

Ссылки 
 Якутские и Вилюйские епископы 
 Павел (Попов) на сайте «Русское православие»

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Иркутской духовной семинарии